WGT steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Wangaratta in Wangaratta, Australien nach dem IATA-Code 
 Volkswagen Airservice, ein deutscher Lufttransportdienstleister, Sitz in Braunschweig nach dem ICAO-Code
 Wachstumsgradtag, eine heuristische Berechnung in der Phänologie
 Wave-Gotik-Treffen, ein Musikfestival in Leipzig
 weight in  der Luftfahrt, siehe Startgewicht
 Weltgebetstag (auch bekannt unter: Weltgebetstag der Frauen), die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen
 Westgruppe der Truppen, in der ehemaligen DDR stationierter Teil der Sowjetarmee nach 1989

WGT